ISO 3166-2:AI — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Ангильи. Стандарт охватывает острова Ангильи, являющиеся заморской территорией Великобритании. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Ангильи — AI. Геокод Ангильи являются подмножеством кода домена верхнего уровня — AI, присвоенного Ангилье в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Ангильи

Геокоды пограничных Ангилье государств 
 Сен-Мартен — ISO 3166-2:MF (на юге (морская граница)),
 Британские Виргинские острова — ISO 3166-2:VG (на северо-западе (морская граница)),
 Американские Виргинские острова — ISO 3166-2:VI (на северо-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Великобритании
 Заморские территории Великобритании

Ссылки 
 Геокоды Ангильи 

2:AI